В Никарагуа проживает важная испанская община, которая распространилась по всей территории страны. По данным Национального статистического института Испании, в 2009 году в Никарагуа проживало 2450 граждан Испании. Сегодня много испанцев пользуются двойным гражданством, которое разрешено законом между двумя странами.

История 

В 1524 году Франсиско Эрнандес де Кордова основал Гранаду и Леон на территории нынешней Никарагуа. В 1528 году испанская корона основала провинцию Никарагуа, которая позже стала зависимой от Гватемальской Аудиенсии, и в 1786 году интендантство Леона, как часть генерал-капитанства Гватемалы, зависимого от вице-королевства Новой Испании.

В середине XVI века на северо-востоке современного Гондураса сложилась нация москито замбо, возникшая в результате смешения населявших его коренных жителей и выживших рабов после кораблекрушения затонувшего у берегов невольничьего корабля. Британцы установили с ними дружеские отношения, и так возникла резервация Мискито или «Москития», своего рода британский «протекторат», просуществовавший до середины XIX века. В 1803 году королевским указом от 20 ноября король Испании приказал отделить от старого генерал-капитанства Гватемалы от Москитового берега острова Сан-Андрес и добавить их к вице-королевству Новой Гранады. В 1894 году никарагуанские войска под командованием Ригоберто Кабесаса заняли регион, который был организован как департамент Селая, разделенный в конце XX века на два региона (Регион Автонома-де-ла-Коста-Карибе-Норте и Регион Автонома-де-ла-Коста-Карибе-Сур).

В 1812 году кортесы Кадиса учредили провинцию Никарагуа и Коста-Рика (отдельно от провинции Гватемала) со столицей в городе Леон. Эта провинция просуществовала до 1814 года, когда было восстановлено королевство Гватемала. В 1820 году, когда конституционный режим был восстановлен, вновь возникла провинция Никарагуа и Коста-Рика, которая была разделена на семь частей: Коста-Рика, Эль-Реалехо, Гранада, Леон, Никарагуа (Ривас), Никойя и Нуэва-Сеговия.

Примечания 

История Никарагуа
Испанская диаспора